Elionor de Castella o Elionor d'Anglaterra (1162-1214), muller del rei de Castella Alfons VIII 
 Elionor de Castella i d'Anglaterra (1202-1244), muller de Jaume I el Conqueridor
 Elionor de Castella (reina consort d'Anglaterra) (1241-1290), muller d'Eduard I d'Anglaterra
 Elionor de Castella i Portugal (~1310-1359), muller d'Alfons el Benigne
 Elionor de Castella o Elionor d'Aragó i de Sicília (1358-1382), muller de Joan I de Castella
 Elionor de Castella i de Manuel (? 1350 -1415), muller de Carles III de Navarra
 Elionor de Castella o Elionor d'Habsburg (1498-1558), muller de Manuel I de Portugal i Francesc I de França Filla de Joana de Castella i Felip el Bell